В България има четири големи зимни курорта и няколко по-малки ски зони. Общата дължина на пистите е над 200 км. Най-високите писти започват от 2600 м надм. височина, като максималната денивелация достига 1630 м. Условия за практикуване на зимни спортове има от началото на декември до април.

Списък на ски курортите в България

Списъци за България